Il toponimo Murundi può rigerirdi a diversi settori del Ruanda:

 Murundi, settore del Distretto di Karongi
 Murundi, settore del Distretto di Kayonza